Ayumi Hamasaki (浜崎 あゆみ, hamasaki ayumi) (født den 2. oktober 1978) er en japansk multi-artist. Hun er en af de største sangere i Japan, men udover det er hun også sangskriver, model og skuespiller. Hun bliver kaldt "The Empress of J-pop" (Kejserinden af J-pop) pga. sin store popularitet i Japan. Hendes seneste album, NEXT LEVEL, er som den første CD i Japan som er udgivet som USB, og efter de første 7.000 kopier blev udsolgt, måtte Avex lave en "encore" version, pga. de mange forespørgsler på USB'en.

Siden hendes debut single under Avex trax, poker face har hun solgt over 50 millioner CD'er, og slået adskillige rekorder, bl.a. med at have mindst én nr. 1 single hvert år fra 1999-2009. Desuden er hendes første "BEST" album, A BEST, det 6. bedst solgte album nogensinde i Japan, og "A" er i dag den 57. bedst solgte single.

I 2008 kunne Ayumi med singlen Mirrorcle World fejre 10 års jubilæum hos Avex. Mirrorcle World blev udgivet d. 8. april, præcis 10 år efter hendes debut single.

Barndom og tidlige udskejelser  
Hamasaki blev født i Fukuoka Prefekturet, og blev opdraget af sin mor og bedstemor. Hendes far forlod familien da hun var tre år gammel og hun har ikke set ham siden. Fordi hendes mor arbejdede for at forsørge familien, var det hovedsageligt Hamasakis bedstemor, der tog sig af hende.

Andet 
Hamasaki lancerede i 2001 sit eget tøjmærke, MTRLG (Material Girl), tøjet blev solgt i MTRLG butikker og i Mise S*clusive butikker. I 2002 skabte Hamasaki Ayupan, en tegnet udgave af sig selv, der fremstod som en række figurer og i en tegnefilm i 2003. Til hendes Tour of Secret i 2007, samarbejdede Hamasaki med Sanrio om at skabe en linje merchandise, Ayumi HamasakixHello Kitty, hvor Ayupan og Hello Kitty er sammen. Linjen inkluderede  Lumix kameraer pyntet med et billede af Hello Kitty bagved Hamasakis "A" logo. I en kort periode var hun vært for sit eget talk-show, Ayuready?, på Fuji Television. Det blev sendt lørdag aften fra 11.30 til midnat, og hun optrød ofte sammen med gæsterne, blandt dem var Goto Maki, Puffy, og Akina Nakamori. For at sprede kendskab til programmet og albummet Rainbow, åbnede Hamasaki en restaurant kaldet Rainbow House på Shōnan Beach, der lejlighedsvist blev brugt i afsnit af Ayuready?. Efter to år, blev det sidste afsnit sendt i marts 2004.

Personlige forhold 
Hamasaki datede sangeren og skuepilleren Tomoya Nagase siden hendes korte tid som skuespillerinde og i 2001 gjorde de deres forhold offentligt bekendt. Seks år senere, cirkulerede medierne rygter om at parret snart skulle giftes, men den 13. juli bekendtgjorde Hamasaki at de havde endt deres forhold. Selv om Hamasaki ikke kunne forklare grunden til brudet, sagde hun at det var endt fordrageligt og at de forblev venner. 

Den 8. januar 2008, i et indlæg på hendes blog, afslørede Hamasaki at en uhelbredelig tilstand, muligvis tinnitus eller Ménières sygdom, var skyld i at hun var blevet fuldstændig døv på det venstre øre. Hun fortalte, at hun havde fået stillet diagnosen i 2006 og at problemet stammede helt tilbage fra 2000. På trods af tilbageslaget, gjorde Hamasaki det klart at hun ønskede at fortsætte som sangerinde, at hun ikke ville "opgive" sine fans og at hun, "som en professionel", ville "yde den bedste optræden for alle". Den 27. december 2008 fik Hamasaki skadet sin højre hånd da hun faldt ned af trappen til sin lejlighed. Hun blev bragt til et hospital, hvor hun undergik en operation. Ifølge hendes læger var "anæmi forværret af udmattelse" skyld i uheldet, og det forventedes at tage godt tre uger at udbedre det.

Diskografi

Singler

Studiealbum 

* Asien udgør i dette tilfælde Kina, Hongkong, Singapore, Taiwan og Japan.

Filmografi 
 Twins Teacher (1993)
 Battle spirits ryûko no ken (1993)
 Sumomo mo momo (1995)
 Miseinen (1995)
 Like Grains of Sand (1995)
 Gakko II (1996)

Kilder

Videre læsning 
 あゆ報道班 (2005). 浜崎あゆみの秘密 (oversat: Hemmeligheder bag Ayumi Hamasaki). データハウス. .
 富坂 剛 (2005). 浜崎あゆみPure Stories (oversat: Ayumi Hamasaki, Rene Historier). アールズ出版. .
 本郷陽二 (2003). 今輝く歌姫たち 浜崎あゆみ物語. 汐文社. .

Eksterne henvisninger 

Ayumi Hamasakis officielle websites
 avexnet.or.jp/ayu 
 j-pop.smtown.com/ayu  
 avexnet.or.jp/ayu/ch  
 avexnet.or.jp/ayu/en  
 avex.com.tw/ayu (Taiwanesisk)

Andet
 Ayumi Hamasaki på Discogs 
 
 Generasia om Ayumi Hamasaki 

Sangere fra Japan
Sangskrivere fra Japan